Orsa – femmina dell'orso
 Orsa Maggiore o Orsa Minore – due costellazioni
 Orsa – torpediniera della Regia Marina e successivamente della Marina Militare Italiana
 Orsa – fregata della Marina Militare Italiana
 Or.S.A. – acronimo di Organizzazione Sindacati Autonomi
 O.r.s.a. Campania – acronimo di Osservatorio Regionale Sicurezza Alimentare

Geografia 
 Orsa – città della Svezia
 Orsa – comune della Svezia, il cui capoluogo è Orsa
 Orša – città della Bielorussia